Andrea Di Robilant – sceneggiatore, produttore e regista cinematografico italiano
 Andrea di Robilant – giornalista, scrittore e storico italiano